8-й розыгрыш Кубка вызова ЕКВ среди женщин (43-й с учётом Кубка обладателей кубков и Кубка топ-команд) проходил с 10 ноября 2015 по 3 апреля 2016 года. С предварительного раунда в нём принимали участие 29 клубных команд из 21 страны-члена Европейской конфедерации волейбола (включая Косово, получившее временное членство в ЕКВ). С 1/16 к соревнованиям подключились ещё 16 команд, выбывших из 1/16 розыгрыша Кубка ЕКВ. Победителем турнира впервые стала румынская команда «Букурешть» (Бухарест).

Система квалификации 
Места в Кубке вызова 2015/2016 были распределены по рейтингу ЕКВ на 2015 год, учитывающему результаты выступлений клубных команд стран-членов ЕКВ в еврокубках на протяжении трёх сезонов (2011/2012—2013/2014). Согласно ему страны, расположившиеся на 1—7 позициях, получают возможность заявить в розыгрыш по одной команде, на 8—18 — по 2, на 19—22 — по 3, на 23—28 — по 2 и на 29—33 позициях — по одной команде. Страны, не имеющие рейтинговых очков, получают право на заявку одной команды в Кубок вызова. После отказов, переходов в клубные турниры более высокого ранга и специальных приглашений со стороны ЕКВ число участвующих с первого раунда команд достигло 30. Сам рейтинг выглядит следующим образом:

В ячейках Турниры и количество команд вне скобок указано количество команд, которые страна имела возможность заявить в каждом из турниров, а в скобках — фактическое количество заявленных команд, определённое после корректировки численности участников. В ячейках Кубок ЕКВ и Кубок вызова количество команд указано без учёта клубов, присоединившихся по ходу соревнований из других турниров.

Команды-участницы (с предварительного раунда)

Система проведения розыгрыша 
С предварительного раунда в розыгрыше участвуют 29 команд. Во всех стадиях турнира применяется система плей-офф, то есть команды делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем становится команда, набравшая в рамках двухматчевой серии большее количество очков (за победу 3:0 и 3:1 даётся 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1, за поражение 1:3 и 0:3 очки не начисляются). Если обе команды при этом набрали одинаковое количество очков, то назначается дополнительный («золотой») сет, победивший в котором выходит в следующий раунд соревнований. 

После предварительного раунда со стадии 1/16 финала к 16 оставшимся клубам присоединяются 16 команд, выбывших из Кубка ЕКВ.

Предварительный раунд 
10-12/24-26.11.2015

 «Бурса Бююкшехир» (Бурса) свободна от игр предварительного раунда. 

 «Младост» (Загреб) —  «ТЕВА Гёдёллёи» (Гёдёллё) 
 12 ноября. 3:0 (25:21, 25:15, 25:19).
 25 ноября. 3:0 (28:26, 25:15, 25:23).

 «Вальфер» (Вальферданж) —  «ТИ-Меранер» (Инсбрук) 
 10 ноября. 1:3 (25:23, 14:25, 14:25, 31:33).
 24 ноября. 2:3 (17:25, 14:25, 25:21, 26:24, 6:15).

 «Слидрехт Спорт» (Слидрехт) —  «Астерикс» (Килдрехт) 
 11 ноября. 1:3 (25:23, 24:26, 13:25, 21:25).
 25 ноября. 2:3 (19:25, 25:16, 25:19, 16:25, 11:15).

 «Букурешть» (Бухарест) —  «Единство» (Брчко) 
 11 ноября. 3:1 (19:25, 25:23, 25:12, 25:12).
 25 ноября. 3:0 (25:14, 25:22, 25:15). 

 «Вашаш-Обуда» (Будапешт) —  «Холдинг» (Грац) 
 11 ноября. 3:1 (25:9, 25:27, 25:22, 25:21).
 24 ноября. 3:0 (25:18, 27:25, 26:24).

 «Минчанка» (Минск) —  АЕК (Афины) 
 11 ноября. 3:2 (27:25, 21:25, 17:25, 25:20, 15:7).
 26 ноября. 3:0 (25:18, 28:26, 27:25).

 «Фамаликау-Атлетику» (Ламейраш) —  «Роте-Рабен» (Фильсбибург) 
 11 ноября. 0:3 (22:25, 24:26, 22:25).
 25 ноября. 0:3 (18:25, 15:25, 26:28).

 «Безье» —  «Отель Кристал Франш-Монтань» (Сеньлежье) 
 10 ноября. 3:2 (25:14, 25:21, 21:25, 21:25, 15:8).
 26 ноября. 0:3 (20:25, 16:25, 10:25). 

 «Идман Оджагы» (Трабзон) —  «Паннаксиакос» (Наксос) 
 11 ноября. 3:0 (25:13, 25:16, 25:12).
 25 ноября. 3:0 (26:24, 25:19, 25:17).

 «Хапоэль» (Кфар-Сава) —  «Скендерай» 
 18 ноября. 3:0 (25:14, 25:10, 25:5).
 24 ноября. 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

 «Сьюдад де Логроньо» (Логроньо) —  «Пфеффинген» 
 11 ноября. 2:3 (18:25, 25:22, 15:25, 25:23, 11:15).
 25 ноября. 1:3 (25:18, 13:25, 15:25, 15:25).

 «Единство» (Стара-Пазова) —  «Фатум-Ньиршули» (Ньиредьхаза) 
 11 ноября. 3:1 (25:22, 18:25, 25:21, 25:20).
 26 ноября. 3:1 (25:11, 24:26, 25:14, 25:16). 

 «СВС Пост» (Швехат) —  «Пореч» 
 11 ноября. 3:1 (26:28, 25:17, 25:23, 25:13).
 25 ноября. 1:3 (22:25, 25:23, 14:25, 18:25). Дополнительный сет — 11:15.

 «Стод» (Стейнхьер) —  «ВоВо Рованиеми» (Рованиеми) 
 Отказ «Стода».

 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) свободно от игр предварительного раунда.

К вышедшим по итогам предварительного раунда в 1/16 финала присоединились команды, выбывшие на стадии 1/16 из розыгрыша Кубка ЕКВ 2015/2016:

1/16 финала 
9-11/16-17.12.2014

 «Бурса Бююкшехир» (Бурса) —  «Аполлон» (Лимасол) 
 8 декабря. 3:0 (25:12, 25:21, 25:17).
 9 декабря. 3:0 (25:12, 25:16, 25:12). Оба матча прошли в Бурсе. 

 «Нант» —  «Младост» (Загреб) 
 8 декабря. 3:0 (26:24, 25:14, 25:16).
 15 декабря. 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).

 «Сагре Невшатель» (Невшатель) —  «ТИ-Меранер» (Инсбрук) 
 10 декабря. 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).
 16 декабря. 3:2 (25:15, 25:20, 23:25, 29:31, 15:13).

 «Неве-Шаанан» (Хайфа) —  «Астерикс» (Килдрехт) 
 10 декабря. 0:3 (22:25, 19:25, 23:25).
 16 декабря. 0:3 (22:25, 17:25, 23:25).

 «Букурешть» (Бухарест) —  «Кралово Поле» (Брно) 
 9 декабря. 3:2 (25:27, 23:25, 25:23, 25:18, 15:17).
 15 декабря. 3:0 (25:18, 25:21, 26:24). 

 «Олимпиакос» (Пирей) —  «Вашаш-Обуда» (Будапешт) 
 8 декабря. 3:0 (25:15, 25:11, 25:15).
 16 декабря. 3:1 (22:25, 25:16, 25:17, 25:13).

 «Висбаден» —  «Минчанка» (Минск) 
 9 декабря. 2:3 (22:25, 25:12, 25:20, 18:25, 6:15).
 16 декабря. 3:1 (25:18, 25:23, 25:27, 25:19).

 «Роте-Рабен» (Фильсбибург) —  «Дофин» (Шарлеруа) 
 10 декабря. 0:3 (17:25, 26:28, 13:25).
 17 декабря. 3:0 (25:13, 25:18, 25:21). Дополнительный сет — 15:12.

 «Хермес» (Остенде) —  «Отель Кристал Франш-Монтань» (Сеньлежье) 
 9 декабря. 0:3 (21:25, 20:25, 17:25).
 17 декабря. 0:3 (19:25, 21:25, 19:25). 

 «Идман Оджагы» (Трабзон) —  «Тырговиште» 
 9 декабря. 3:1 (25:20, 25:18, 24:26, 25:23).
 16 декабря. 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).

 «Кохила» —  «Хапоэль» (Кфар-Сава) 
 9 декабря. 3:1 (25:20, 13:25, 25:14, 26:24).
 17 декабря. 0:3 (19:25, 10:25, 22:25). Дополнительный сет — 18:15.

 «Пфеффинген» —  ХПК (Хяменлинна) 
 9 декабря. 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).
 15 декабря. 1:3 (16:25, 25:21, 19:25, 24:26). Дополнительный сет — 15:12.

 «Пари Сен-Клу» (Париж) —  «Единство» (Стара-Пазова) 
 9 декабря. 3:1 (18:25, 25:10, 25:19, 25:22).
 16 декабря. 3:1 (25:21, 17:25, 25:20, 25:16).

 «Оломоуц» —  «Пореч» 
 9 декабря. 3:0 (26:24, 25:18, 25:10).
 17 декабря. 3:0 (25:14, 25:18, 25:19). 

 «Эуроспед» (Алмело) —  «ВоВо Рованиеми» (Рованиеми) 
 9 декабря. 3:0 (25:16, 25:20, 25:23).
 16 декабря. 3:2 (12:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:8).

 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) —  «Олимпус» (Снек) 
 8 декабря. 3:0 (25:14, 25:12, 25:23).
 16 декабря. 3:1 (25:22, 25:8, 31:33, 25:14).

1/8 финала 
19-21/26-27.01.2016

 «Бурса Бююкшехир» (Бурса) —  «Нант» 
 19 января. 3:1 (22:25, 25:22, 25:12, 25:19).
 26 января. 3:1 (26:24, 24:26, 25:10, 25:22). 

 «Сагре Невшатель» (Невшатель) —  «Астерикс» (Килдрехт) 
 21 января. 2:3 (17:25, 10:25, 25:20, 26:24, 14:16).
 27 января. 0:3 (19:25, 16:25, 19:25).

 «Олимпиакос» (Пирей) —  «Букурешть» (Бухарест) 
 20 января. 3:0 (25:23, 25:16, 25:11).
 27 января. 1:3 (18:25, 18:25, 25:14, 15:25). Дополнительный сет — 13:15.

 «Роте-Рабен» (Фильсбибург) —  «Висбаден» 
 20 января. 2:3 (23:25, 25:19, 16:25, 25:23, 14:16).
 27 января. 2:3 (25:18, 18:25, 15:25, 25:22, 12:15).

 «Отель Кристал Франш-Монтань» (Сеньлежье) —  «Идман Оджагы» (Трабзон) 
 21 января. 0:3 (13:25, 16:25, 22:25).
 27 января. 0:3 (20:25, 13:25, 21:25). 

 «Хапоэль» (Кфар-Сава) —  «Пфеффинген» 
 21 января. 2:3 (20:25, 21:25, 26:24, 25:11, 10:15).
 27 января. 1:3 (25:22, 14:25, 21:25, 23:25).

 «Оломоуц» —  «Пари Сен-Клу» (Париж) 
 20 января. 3:2 (27:25, 19:25, 26:24, 19:25, 15:8).
 26 января. 1:3 (25:21, 8:25, 14:25, 17:25).

 «Эуроспед» (Алмело) —  «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) 
 20 января. 0:3 (15:25, 22:25, 20:25).
 27 января. 0:3 (15:25, 22:25, 20:25).

Четвертьфинал 
9-10/24.02.2016

 «Астерикс» (Килдрехт) —  «Бурса Бююкшехир» (Бурса) 
 9 февраля. 0:3 (13:25, 20:25, 22:25).
 24 февраля. 1:3 (17:25, 25:16, 18:25, 22:25). 

 «Висбаден» —  «Букурешть» (Бухарест) 
 9 февраля. 0:3 (20:25, 22:25, 21:25).
 24 февраля. 0:3 (20:25, 14:25, 22:25).

 «Пфеффинген» —  «Идман Оджагы» (Трабзон) 
 10 февраля. 0:3 (15:25, 14:25, 15:25).
 24 февраля. 0:3 (25:27, 18:25, 23:25).

 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) —  «Пари Сен-Клу» (Париж) 
 9 февраля. 3:2 (25:21, 20:25, 27:29, 25:20, 15:11).
 24 февраля. 3:0 (26:24, 25:23, 25:22).

Полуфинал 
9/13.03.2016

 «Бурса Бююкшехир» (Бурса) —  «Букурешть» (Бухарест) 
 9 марта. 1:3 (18:25, 25:16, 23:25, 22:25).
 13 марта. 0:3 (22:25, 14:25, 14:25). 

 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) —  «Идман Оджагы» (Трабзон) 
 9 марта. 2:3 (13:25, 25:14, 25:21, 20:25, 13:15).
 13 марта. 0:3 (18:25, 24:26, 22:25).

Финал

1-й матч

2-й матч

MVP 
Лучшим игроком финальной серии признана нападающая команды «Букурешть» Ясна Майстрович.

Призёры 
  «Букурешть» (Бухарест): Роксана Бакшиш, Диана Тэтару, Михаэла Озун, Ясна Майстрович, Адина-Мария Рошка, Джулия Пинчерато, Диана-Дора Кэрбуняну, Джорджана Фалеш, Мария Каракашева, Лаура Пихлаямяки, Джоле Руццини, Тамара Сушич. Главный тренер — Франсуа Сальваньи.

  «Идман Оджагы» (Трабзон): Гизем Гирайгиль, Синем Барут, Саня Малагурски, Бейза Арыджи, Ирмак Гюрсой, Фатма-Дуйгу Сипахиоглу, Елена Благоевич, Дилара Бильге, Дениз Четинсарач, Неджла Эсепаша, Джерен Чинар, Кремена Каменова, Агнешка Рабка. Главный тренер — Гёкхан Чокшен.

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова 2015/2016 на сайте ЕКВ

Кубок вызова ЕКВ
2015 год в волейболе
2016 год в волейболе